Ludwigsbrunn ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Ludwigsbrunn (Rehau), Ortsteil der Stadt Rehau, Landkreis Hof, Bayern
 Schloss Ludwigsbrunn in Dillenburg, Lahn-Dill-Kreis, Hessen